Алекса́ндр Долгопо́лов:
 Долгополов, Александр Фёдорович (1899/1900—1977) — корниловский разведчик, капитан, деятель Белого подполья в Харькове.
 Долгополов, Александр Александрович (род. 1988) — украинский теннисист.